CFD, akronymet henviser til forskellige artikler:

 Centrale Føderale Distrikt – et af syv føderale distrikter i Rusland.
 Contract for Difference – engelsk, et finansielt aktiv. Se Differencekontrakt.
 Coulter Field – amerikansk lufthavn, beliggende i Bryan, Texas, hvis IATA-lufthavnskode er CFD.